Montagna puede riferirse a :

Lugares
 Montagna, comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio.
 Brindisi Montagna, localidad italiana de la provincia de Potenza, región de Basilicata.
 Montagna in Valtellina, localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía.
 Montagna-le-Reconduit, localidad y comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura, en el distrito de Lons-le-Saunier.
 Montagna-le-Templier, comuna francesa situada en el departamento de Jura, de la región de Borgoña-Franco Condado.

Personas
 Bartolomeo Montagna (1450-1523), pintor y arquitecto italiano.
 Ezequiel Montagna' (1994-), futbolista argentino.